Эдлунд () — шведская фамилия.

Известные носители:

 Эдлунд, Юхан (род. 1971) — шведский певец, гитарист.
 Эдлунд, Кристоффер (род. 1987) — шведский хоккеист с мячом, двукратный чемпион мира.
 Эдлунд, Мадлен (род. 1985) — шведская футболистка. 
 Эдлунд, Эрик (1818—1888) — шведский физик.
 Эдланд, Ричард (род. 1940)  - постановщик спецэффектов американского кино.

См. также 
 Хедлунд